Брент има више значења:
 Брент (Флорида)
 Брент (Оклахома)
 Брент (Алабама)